Pierre Dubois (1255-1312), légiste français ;
 Pierre du Bois d'Avaugour (?-1664), gouverneur de Nouvelle-France ;
 Pierre Dubois (1931-2012), prêtre franco-chilien ;
 Pierre Dubois (1938-), personnalité politique suisse ;
 Pierre Dubois (1941-), personnalité politique française ;
 Pierre Joseph Louis Alfred Dubois (1852-1924), général de division français ;

 Pierre-Max Dubois (1930-1995), compositeur français ;
 Pierre Dubois (1945-), écrivain et scénariste de bande dessinée français.